Junker Stockfish of Jonker Stokvis is een eeuwenoude komische figuur uit het Duitse volkstheater. In het Nederlandse poppentheater wordt Jonker Stokvis Jan Klaassen genoemd. Jonker Stokvis en Hansworst zijn beide de komieken uit het theater.

Personage uit toneelstuk
Poppenspel
Personage uit folklore
Duitse folklore